Per granulazione si può intendere
 Granulazione – Tecnica di lavorazione della materia granulare.
 Granulazione – Tecnica usata nell'oreficeria consistente nel saldare piccole sfere auree, denominate grani,  ad un sottofondo, in genere lamina, secondo un disegno prestabilito.
 Granulazione – in astronomia, aspetto della superficie solare. 
 Tessuto di granulazione – in fisiologia: tessuto granulare neoformato e di colore rosso visibile nella guarigione delle ferite.
 Granulazione – in metallurgia, la riduzione di scorie metalliche in grani finissimi.

Altri progetti